Schnurmann bezeichnet:

 Vogel & Schnurmann, eine deutsche Alttextilverwertungsfirma

Schnurmann ist der Familienname von:
 Claudia Schnurmann (* 1957), deutsche Historikerin
 Robert Schnurmann (1904–1995), deutsch-britischer Chemiker